Парна́с может означать:
 Парнас — в греческой мифологии сын Посейдона и нимфы Клеодоры, основатель древнего оракула Пифо, посвящённого потом Аполлону; его именем якобы была названа гора Парнас.
Топоним
 Парнас — горный массив в Греции.
 Парнас — старое название горы  в Калифорнии.
 Парнас — древний город в Каппадокии.
 Парнас — исторический район в Санкт-Петербурге.
 Парнас — насыпная гора в Шуваловском парке Санкт-Петербурга.
 Парнас — старое название муниципального округа Сергиевское в Выборгском районе Санкт-Петербурга, назван по имени исторического района.
 «Парнас» — станция Окружной ветки Октябрьской железной дороги в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
 «Парнас» — станция Петербургского метрополитена.
 «Парнас» — междугородная автобусная станция в Санкт-Петербурге.
 «Парнас» — электрическая подстанция в Санкт-Петербурге.
 Парнас — насыпная гора в Александровском парке Пушкина в Санкт-Петербурге.
Другое
 «Парнас» — фреска Рафаэля (1511) в Апостольском дворце (Ватикан).
 «Парнасцы» — группа (движение) французских поэтов, противопоставивших своё творчество поэзии и поэтике романтизма (1860—1890-е годы).
 «Парнас» — комик-театр Давида Макаревского, существовавший в Одессе в 1960—1980-е годы.
 Парнас — титул попечителя еврейской общины в Средневековье.
 ПАРНАС — коалиция внесистемных политических организаций в России (2010—2012).
 ПАРНАС — российская политическая партия, образованная на базе Российской республиканской партии и коалиции ПАРНАС.
 «Парнас-М» — российская мясопромышленная компания, образованная на базе активов мясокомбината в санкт-петербургском районе Парнас.

 Персоналии
 Парнас, Майя Ивановна (род. 1974) — государственный и политический деятель Приднестровской Молдавской Республики, первый заместитель председателя правительства.
 Парнас, Яков Оскарович (1884—1949) — польский и советский учёный-биохимик.

См. также 
 Монпарнас (значения)